Joffrey Baratheon é uma personagem fictícia  da série de livros de fantasia A Song of Ice and Fire, do autor norte-americano George R. R. Martin. Ele também é um dos personagens principais série de televisão Game of Thrones, onde é interpretado pelo ator irlandês Jack Gleeson. Ele é introduzido em ambas as mídias como o filho mais velho de Cersei Lannister, nobre da poderosa Casa Lannister e suposto filho e herdeiro de Robert Baratheon, o Rei dos Sete Reinos do fictício continente de Westeros.

Introduzido no primeiro livro da saga, A Game of Thrones (1996), ele aparece em mais dois livros subsequentes,  A Clash of Kings (1998) e A Storm of Swords (2000). Jack Gleeson interpretou o personagem até a quarta temporada da adaptação televisiva da HBO, e abandonou a profissão de ator após a morte de sua personagem. Em 2016, Joffrey foi eleito pela revista norte-americana Rolling Stone o 4º "Maior Vilão da Televisão " em todos os tempos. Sobre ele, diz George R. R. Martin, o autor da história: "Joffrey é parecido com cinco ou seis pessoas com quem eu fui a escola ... um valentão clássico ... incrivelmente mimado".

Perfil
Joffrey herdou os traços da mãe e dos Lannister, loiro de olhos verdes, e é descrito como sendo um jovem muito bonito. Em público, ele é o filho de Cersei Lannister e do rei de Westeros Robert Baratheon, que fizeram um casamento de interesse político após Robert depor o último rei da dinastia Targaryen, Aerys II Targaryen, o "Rei Louco". Secretamente, sem que nem ele mesmo saiba, ele é fruto do incesto da mãe com seu irmão gêmeo,  Jaime Lannister, que ele crê ser seu apenas tio. Ele tem dois irmãos mais novos, Myrcella e Tommen, os dois também filhos de Cersei e Jaime. Seus avós, Joanna, já falecida, e Tywin Lannister, também eram primos-irmãos.

Joffrey é um sádico amoral que disfarça sua crueldade com uma fina capa de charme. Isto é melhor simbolizado por sua resposta quando sua (então) prometida o ofende: Joffrey diz que sua mãe o ensinou a nunca golpear uma mulher e, portanto, incumbe um cavaleiro da Guarda Real para bater nela. Ele gosta de obrigar as pessoas a lutarem até a morte e impõe castigos cruéis por crimes pequenos. Sem nenhum senso de responsabilidade pessoal, culpa os outros por todas as falhas. Sem possuir autocontrole, constantemente insulta seus aliados e membros da família. No início do primeiro livro da saga, A Game of Thrones, ele tem 12 anos de idade.

Biografia

Série literária

A Game of Thrones 
O príncipe Joffrey acompanha seus pais na viagem da capital Porto Real até Winterfell, no Norte de Westeros, onde é prometido em casamento a Sansa Stark, filha do melhor amigo do rei Robert, Lorde Ned Stark, para criar uma aliança e laços entre as Casa Baratheon e a Casa Stark. Entretanto, ele se recusa a mostrar simpatia pela família quando Bran Stark, um dos irmãos menores de Sansa, cai de uma torre da fortaleza; isto faz com que seu tio, o anão Tyrion Lannister o esbofeteie para que mostre respeito. Quando estão na Estrada Real de volta à capital, Joffrey e Sansa cruzam com Arya Stark, a irmã menor de Sansa, que treina esgrima com cabos de vassoura com um amigo humilde, o filho do açougueiro, Mycah. De propósito, Joffrey acusa o menino de atacar uma menina nobre e marca a cara de Mycah com sua espada. Isto faz com que Arya, revoltada, atinja Joffrey, enquanto Mycah escapa. Joffrey então se volta para atingir Arya  mas é impedido pelo lobo-gigante da menina,  Nymeria, que o ataca e machuca seu pulso. Mais tarde, Joffrey mente sobre o ocorrido, dizendo que não provocou o animal e exige que ele seja sacrificado. Como Arya fez seu lobo fugir depois do incidente, é o lobo de Sansa, Lady, que é morto em seu lugar. Depois ele ordena a seu guarda-costas, Sandor Clegane, o "Cão de Caça", que encontre Mycah, mate-o, e traga seu corpo para Joffrey, o que Sandor faz.

Em investigações em Porto Real, Ned Stark descobre que Joffrey não é filho do rei Robert, nem seu herdeiro por direito, quando examina a genealogia da família e compreende que que o traço comum nela é o cabelo preto de toda a linhagem, diferente dos cabelos loiros de Joffrey, uma característica de toda a família Lannister, o que pode ser atribuído a um incesto da rainha Cersei com seu irmão Jaime. Isto faz com que Ned se recuse a reconhecer Joffrey como herdeiro do trono quando Robert morre. Ele é preso por Joffrey e levado em custódia enquanto seus guardas e empregados, que o acompanharam à capital, são mortos. Sansa se ajoelha perante Joffrey e implora pela vida do pai, dando a Ned a chance de confessar sua traição. Ele promete a Sansa que se Ned realmente confessar, ele será piedoso. Em princípio relutante, Ned acaba reconhecendo Joffrey, preocupado com a vida da filha. Entretanto, mesmo agradecido pela "confissão" de Ned, Joffrey diz que ele não tolera traidores e manda executar Lorde Stark, decapitando-o, e ainda obriga Sansa a olhar a cabeça do pai.

A Clash of Kings 
Joffrey governa com extravagâncias e caprichos, mostrando ser difícil até para a mãe controlá-lo. Sansa se torna uma prisioneira da sua vontade e ele faz com que seus guardas batam nela quando ela o desagrada. Quando Stannis Baratheon ataca Porto Real, Joffrey some do campo de batalha, causando danos à moral de suas tropas. A batalha só é ganha quando seu tio Tyrion usa fogo vivo como explosivo para incendiar os navios inimigos e o avô Tywin chega à frente de seu exército no último minuto acompanhado de tropas dos aliados da Casa Tyrell.

A Storm of Swords
Joffrey deixa de lado seu noivado anterior com Sansa em favor de Margaery Tyrell, cimentando uma aliança entre as Casas Lannister e Tyrell. No casamento de Tyrion e Sansa, ele humliha seu tio e fica indignado quando Tyrion o ameaça após ele ordenar que ele consuma o casamento. Tyrion só escapa de uma punição quando seu pai diz a Joffrey que ele estava bêbado e não tinha nenhuma intenção de ameaçar o rei. Após os eventos do "Casamento Vermelho", Joffrey alegremente planeja servir a Sansa a cabeça de seu irmão morto, para revolta de Tyrion e Tywin. Tyrion o ameaça mais uma vez e ele se volta para o avô, que responde mandando-o para o quarto, para seu desgosto. Durante sua festa de casamento na sala do trono, ele apresenta uma ofensiva peça da "Guerra dos Cinco Reis" com cada um dos reis representados por anões para humilhar seu tio. Ele continua a atormentar Tyrion e Sansa, forçando seu tio a ser seu servente à mesa. Ao fim do jantar, porém, o vinho de Joffrey é envenenado e ele morre num evento chamado de "O Casamento Roxo", por causa da cor que fica seu rosto pela ação do veneno. Tyrion é falsamente acusado da morte e preso por Cersei. Mais tarde é revelado que Olenna Tyrell e Petyr Baelish foram os verdadeiros responsáveis pelo assassinato, com a ajuda do bobo da corte Ser Dontos Hollard, que consegue tirar Sansa de Porto Real antes que ela possa ser presa e julgada pela morte de Joffrey como uma vingança de Cersey.

Genealogia 

|-
|style="text-align: left;"|Referências e notas:

|}

Série de televisão

1ª temporada 
Após a morte de Robert, Cersei Lannister (Lena Headey) e seu pai Tywin (Charles Dance) coroam Joffrey como rei, e sua mãe o usa como uma marionete. Ele também está noivo de Sansa Stark (Sophie Turner) para cimentar uma aliança entre as Casas Stark e Lannister. Um tirano cruel, Joffrey faz da tortura sádica e do assassinato em massa as principais características de seu reino, e até mesmo executa o pai de Sansa, Ned (Sean Bean), devido aos apelos de misericórdia de Sansa e à desaprovação de Cersei.

2ª temporada 
A tirania de Joffrey piora a situação com o esforço de guerra dos Lannister, quando seu tio Jaime (Nikolaj Coster-Waldau) é capturado pelos Starks e os tios paternos de Joffrey, Renly (Gethin Anthony) e Stannis (Stephen Dillane), desafiam sua reivindicação ao Trono de Ferro. Joffrey freqüentemente ordena que sua Guarda Real derrote Sansa. Sua crueldade e ignorância do sofrimento dos plebeus o torna impopular depois que ele ordena que a Patrulha da Cidade mate todos os filhos bastardos de seu pai em Porto Real; conseqüentemente, ele quase é morto durante uma rebelião. Quando Stannis ataca Porto Real, Joffrey serve apenas como uma figura de proa e evita os combates pesados. Quando a batalha acaba virando a favor de Stannis, Cersei chama seu filho para a segurança do castelo, prejudicando o moral de seu exército. A batalha só é vencida por seu tio Tyrion (Peter Dinklage) e avô Tywin, auxiliado pelas forças da Casa Tyrell. Para cimentar a aliança entre essas famílias, o noivado de Joffrey com Sansa é anulado para que ele possa se casar com Margaery Tyrell (Natalie Dormer).

3ª temporada 
O casamento ainda está para acontecer, e há diferenças entre Joffrey, seu tio Tyrion e o avô Tywin, que estão (em seus respectivos caminhos) refutando sua crueldade. Joffrey também parece não se interessar muito pela noiva, mas fica pasmo e alterado com a maneira como ela ganha o favorecimento do povo, do qual ele participa. No casamento de Tyrion e Sansa, ele humilha seu tio e fica indignado quando seu tio o ameaça depois que Joffrey ordena que ele consuma o casamento. Tyrion só evita punição quando seu pai Tywin garante a Joffrey que Tyrion estava bêbado e não tinha intenção de ameaçar o rei. Mais tarde, após os eventos do "Casamento Vermelho", Joffrey planeja alegremente servir Sansa ao chefe de seu irmão recentemente falecido, Robb (Richard Madden). Tyrion e Tywin ficam indignados, e o primeiro ameaça Joffrey mais uma vez. Depois de outro desentendimento, Tywin envia Joffrey para seu quarto, para grande desgosto de Joffrey.

4ª temporada 
Joffrey finalmente se casa com Margaery. Durante sua festa de casamento, ele repetidamente atormenta Tyrion e Sansa, apresentando uma peça ofensiva sobre "A Guerra dos Cinco Reis", com cada um dos reis interpretados por anões para humilhar seu tio, a quem ele também força a agir como seu copeiro. No auge das festividades, Joffrey é subitamente dominado por um veneno e morre. Seu último ato é uma tentativa de apontar para Tyrion e, como resultado, Tyrion é falsamente acusado e mandado ser preso por Cersei, mas é posteriormente revelado que Lady Olenna Tyrell (Diana Rigg) e Lord Petyr Baelish (Aidan Gillen) foram os verdadeiros perpetradores. Olenna, a avó de Margaery, mais tarde confidencia a Margaery que ela nunca a teria deixado se casar com "aquela besta". Após o funeral de Joffrey, seu irmão mais novo e herdeiro, Tommen (Dean-Charles Chapman), é coroado rei e se casa com Margaery.

Personagens de As Crônicas de Gelo e Fogo
Reis fictícios